Wildflower kan syfta på

 Wildflower – en amerikansk TV-film från 1991
 Wildflower (musikal) – en musikal från 1923 av Vincent Youmans
 Wildflower (TV-serie) – en filippinsk TV-serie 2017–2018